Чемпионат мира по кёрлингу среди юниоров 2009 года состоялся с 5 по 15 марта 2009 года в новейшем Олимпийском центре Ванкувера, который был возведён в преддверии предстоявших Зимних Олимпийских игр-2010.

Мужчины

Команды

Положение команд

Плей-офф

Женщины

Команды

Положение команд

Плей-офф

Примечания

Ссылки 
 WJCC2009
 http://www.vancouversun.com/Sports/Curling+Canadian+women+open+world+juniors+with+easy/1357957/story.html
 http://www.canada.com/sports/Canadian+skips+take+different+routes+world+championships/1354108/story.html
 http://www.newswire.ca/en/releases/archive/March2009/05/c6425.html
 2009 World Junior Curling Championship on Kidzworld.com
 
 

Чемпионаты мира по кёрлингу среди юниоров
Международные спортивные соревнования в Ванкувере
Международные соревнования по кёрлингу в Канаде
Чемпионаты мира в Канаде
Март 2009 года